Новогрудская иешива () — одно из самых известных еврейских высших учебных религиозных заведений, было одним из крупнейших и наиболее важных иешив в довоенной Европе и мощной силой в Мусарском движении. Была основана в 1896 году в Новогрудке, вместе с коллелем для женатых мужчин, под руководством раввина Иосефа-Юзлоя Горовица, выпускника Ковенского коллеля и ученика раввина Исраэля Салантера. Как и его наставник, Гурвиц был убежденным сторонником мусара. Он был известен как Alter fun Novardok, на идише означает «старейшина Новогрудка».

Это была первая из сотен иешив созданная движением мусара в регионе. Вся будущая сеть иешив перенимала название своей главной иешивы в Новогрудке и имели одноимённое название «Новогрудок».

Иосеф-Юзло Горовиц (Гурвиц) основывал иешивы, сети «Новогрудок», по всему региону, в таких крупных городах, как Киев, Харьков, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Житомир, Бердичев, Царицын, Саратов и Чернигов. Под влиянием Иосефа-Юзлоя Горовица его ученики также создали иешивы в Херсоне, Могилеве-Подольском, Каменце-Подольском, Бердичеве, Николаеве, Бельцах, Одессе и других местах. Гурвиц послал молодых ученых руководить иешивами.

Директора иешив были в постоянном контакте с Иосефом-Юзлоем Горовицом, который руководил и посещал их, проводя почти каждый Шаббат в другом городе.

Одним из основных моментов мусарской программы «Новогрудка» был её ежедневный «час Мусар». Во время этих занятий студенты занимались строгим самоанализом.

Ранняя история 

Когда иешива только открылась в Новогрудке, то там сначала было только десять учеников. Через несколько месяцев их было уже пятьдесят. Через год после основания иешивы большая критика была направлена на практику изучения мусара, и противники этой философии стремились закрыть иешиву. Им это не удалось. К 1899 году иешива разрослась до 200 учеников.

Некоторые ученики приезжали в Новогрудскую иешиву с далёкого Кавказа.

Сначала Иосеф-Юзло работал как обычным учителем, так и машгиахом иешивы, ведя занятия по Гемару и Муссару. Со временем, однако, он назначил других учителей вести Гемару, в то время как он сам сосредоточился на развитии мусарского аспекта иешивы.

После Октябрьской революции в России и Советско-польской войны Гурвиц приказал всем своим ученикам, кто был на территории занятой большевиками, бежать через границу в Польшу. В 1922 г. ученики иешивы из Новогрудка нелегально, небольшими группами, перешли польскую границу, многие из студентов были убиты при попытке пересечь границу, другие отправлены в сибирские лагеря, но границу смогли пересечь около шестисот человек.

Зять Гурвица, раввин Авраам Иоффен, был главой «Новогрудка» в Белостоке, самой большой иешивы в межвоенной Польше. Все эти иешивы были названы Бейт Йосеф (Дом Иосефа) — в память о Гурвице. Ряд иешив был создан также в Латвии и Англии. Эта иешива дала своё название многим другим иешивам в Польше и она контролировала не менее 30 других иешив по всей стране.

Философия новогрудской иешивы

Самосовершенствование 
У «Новогрудка» было свое уникальное мировоззрение, подчеркивающее полное отрицание эго и физического мира. Благодаря этому, полное и тотальное внимание человека может быть сосредоточено на его духовной и интеллектуальной стороне. Как и другие мусарские школы, «Новогрудок» требовал полного разрушения личных желаний, искоренения любых следов дурных привычек. Для этого учащиеся должны были носить с собой тетради, в которые они ежедневно вносилили записи о неудачах и достижениях. Перед сном они проверяли свою «бухгалтерию» и строили план действий по исправлению своих ошибок. Одним из способов «сломить» себя было отказать себе в дополнительных удовольствиях этого мира.

Студенты Новогрудской иешивы участвовали в сознательно унизительном поведении, например, носили старую, залатанную одежду или шли в магазин и просили не продаваемый там продукт, например, винты в пекарне. Все студенты должны были делиться своими личными вещами с друзьями, чтобы избавиться от своих желаний к мирским благам.

Один ученик сказал, что цель этих упражнений не в том, чтобы «подавить себя», как принято думать. Обучение, по сути, способствовало противоположному; оно давало студентам эмоциональную свободу от цепей общественного одобрения. Они обнаружили, что страх смущения на самом деле гораздо больше, чем реальность. Это укрепляло их уверенность в том, что они поступят правильно, не обращая внимания на то, что могут подумать другие.

Новогрудская сеть 
Расширение нетрадиционного подхода Новогрудской иешивы повлекло за собой создание многочисленных филиалов данной иешивы. Самые лучшие студенты иешивы отправлялись пешком в незнакомые общины без денег в карманах, одновременно воздерживаясь от речи и не прося подвезти или даже поесть. Достигнув города, они заходили на Бет Мидраш и, не говоря никому ни слова, изучали Тору.

С помощью этого метода «Новогрудок» создал в одной только Польше не менее семидесяти иешив разного размера. Отправленные с базы в Белостоке, группы исследовали города и сёла и оценивали их потенциал для открытия новой иешивы. На разветвленную сеть «Новогрудок» приходилось половина всех студентов в других известных иешивах в Восточной Европе.

В Израиле 
В 1929 году группа из пятидесяти учеников поселилась в Земле Израиля и основала иешиву в Тель-Авиве.

Один из учеников Гурвица, раввин Бен Цион Брук открыл филиал иешивы в Иерусалиме в 1930-х годах. Иешива называлась «Bais Yoseph Novardok». Сегодня её возглавляют сын и внук Бена Брука, а именно раввин Ицхок Брук и раввин Аврохом Брук соответственно.

После Второй Мировой войны 
За исключением Гейтсхедского Талмудического Колледжа, который официально называется «Yeshivas Beis Yosef» в Гейтсхеде, все иешивы сети «Новогрудок» в Европе были уничтожены во время Холокоста. Несколько иешив «Новогрудок» были воссозданы после Холокоста.

Что касается самой Новогрудской иешивы, то во время начала Второй мировой войны, Новогрудская иешива передислоцировалась в Вильно. Оттуда часть студентов бежало за границу, избежав холокоста. Получив транзитные японские визы, выданные японским консулом Тиунэ Сугихарой, по транссибирской магистрали через Владивосток они перебрались в Кобе. Оттуда спустя некоторое время часть студентов переехала в США, часть — в Израиль, часть — в Великобританию.

Раввин Авраам Иоффен пережил Холокост, приехал в Соединенные Штаты и поселился в Бруклине, Нью-Йорк, где он восстановил иешиву. Преподавательский состав факультета состоял из раввин Иоффена в качестве декана, его сын, раввина Яакова Иоффена как преподавателя, и его зять, раввин Иегуда-Лейб Некритз как машгиах.

В 1960-х годах раввин Авраам Иоффен переехал в Иерусалим и основал филиал своей иешивы в Меа-Шеарим. Под руководством молодого раввина Иоффена и раввина Некритца, Бруклинское отделение продолжало процветать и стало известным как центр передовых талмудических исследований.

После смерти раввина Авраама Иоффена в 1970 году, руководство Иерусалимского филиала взял на себя его внук, раввин Аарон Иоффен, редактор Mossad Harav Kook издания с комментариями к Йевамонту и Нашиму раввина Ритбы. Ежегодно раввин Яков Иоффен ездил в Иерусалим, чтобы обучать учеников иешивы своего отца.

После смерти раввина Некритца и кончины раввина Яакова Иоффена в 2003 году руководство Бруклинской иешивы перешло к их сыновьям, раввину Мордехаю Иоффену и раввину Цви Некритцу. Они решили переместить иешиву в район Флэтбуш в Бруклине и привести раввина Яакова Дрилмана из иешивы в Берлине.

Иерусалимский филиал возглавляют раввин Шмуэль и раввин Эйтан Иоффен, сыновья раввина Аарона Иоффена. Однако последний в первую очередь является профессором Талмуда высокого уровня в хевронской иешиве Иерусалима.

Другая ветвь иешивы, иешива Far Rockaway в фар-Рокуэй, Нью-Йорк, возглавляется раввином Иехиэлем Перром, зятем раввина Иегуды Лейба Некритца. Иешива названа в честь книги раввина Иоффена, Derech Ayson.

Другая ветвь иешив созданная по «Новогрудcкой методике» была иешива Madreigas HaAdam в Квинсе, штат Нью-Йорк, названная в честь муссарского сборника Гурвица, возглавляемая внуком раввина Иоффена, раввином Моше Фасковицем.

Дополнительная сеть «Новогрудка» была основана после Второй мировой войны во Франции раввином Гершоном Либманом (1905—1997).

Знаменитые выпускники 
 Абрамский Иехезкель
 Раввин Меир Бар-Илан
 Хаим Граде
 Раввин Ирвинг Гринберг
 Раввин Нахман Кахана
 Раввин Йосеф Шломо Каханеман
 Раввин Яаков Исраэль Каневский
 Раввин Гершон Либман
 Раввин Селиг Старр
 Раввин Хаим Рейсс

См. также 
 Воложинская иешива
 Мирская иешива
 Клецкая иешива

Примечания 

История евреев Белоруссии
Иудаизм в Российской империи
Новогрудок
Иешивы Белоруссии
Иудаизм в Белоруссии
Мусарники
Учебные заведения, основанные в 1896 году